AF8, AF 8 oder AF-8 steht für:
 Arash AF 8, britisches Automobil, siehe Arash Motor Company
 Fischer Airfish AF-8, Bodeneffektfahrzeug
 USS Boras (AF-8), US-amerikanisches Vorratsschiff, siehe Liste der Hilfsschiffe der United States Navy #Vorratsschiffe (AF, T-AF)